Ping steht für:

 Ping (Datenübertragung), Packet Internet (Inter-Network) Groper, ein in der Datenübertragung verwendetes Diagnose-Werkzeug zur Erreichbarkeitsprüfung eines Hosts
 iTunes#Ping, ein soziales Musik-Netzwerk der Firma Apple, das in iTunes (Version 10) integriert war
 Tonimpuls eines aktiven Sonars, siehe Sonar
 Ping (Golf), eine Golfschlägermarke
 ein in Taiwan gebräuchliches Flächenmaß, siehe Pyeong
 kurz für: PING if you care, ein System mit dem Radfahrer dem Straßenerhalter Gefahrenstellen melden

Ping ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ping (Zheng’an) (坪镇), eine Großgemeinde des Kreises Zheng’an in der chinesischen Provinz Guizhou
 Mae Nam Ping, ein Fluss in Nordthailand

Ping ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Ping (* 1942), gabunischer Diplomat und Politiker
 Lioe Tiong Ping (* 1972), indonesischer Badmintonspieler
 Ping Ping (* 1923), Schlagersänger aus Suriname (Bekanntester Hit sucu sucu 1961)

Siehe auch:
 Ping-Anruf (Lockanruf)
 Pinge, ein durch Bergbautätigkeiten entstandener Einbruchtrichter

Abkürzung